Вадим Пинчук:
 Пинчук, Вадим Григорьевич (1930—1996) — доктор медицинских наук.
 Пинчук, Вадим Платонович (род. 1937) — советский и российский тренер.